Султан Бахытжанулы Сагнаев (; 14 января 2000, Астана, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Аксу».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2018 году в составе клуба «Астана».

Летом 2019 года на правах аренды перешёл в «Иртыш» Павлодар. 3 ноября 2019 года в матче против алматинского «Кайрата» забил свой дебютный мяч в казахстанской Премьер-лиге.

В начале 2020 года был арендован клубом «Каспий».

Достижения 
 «Астана»
 Чемпион Казахстана (2): 2018, 2019
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2019

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Каспий» Актау